Ettore Meini – ciclista su strada italiano
Giuseppe Meini – filologo italiano
Guido Meini – cestista italiano
Mario Meini – vescovo cattolico italiano